

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Osówka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo
 Osówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce
 Osówka – część wsi Wola Władysławowska w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Garwolin
 Osówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno
 Osówka – część wsi Nowe Miasto w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto
 Osówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc
 Osówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz
 Osówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki
 Osówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Czyże
 Osówka – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino
 Osówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Szydłów
 Osówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Tarnówka

Cieki wodne w Polsce 
 Osówka – struga w Szczecinie, dopływ Odry
 Osówka – struga, dopływ Osy

Inne 
 Osówka – góra w Górach Sowich w Sudetach